Ша́хтная — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в г. Шахты, Ростовская область на линии «Лиски — Лихая — Ростов-на-Дону».

На станции осуществляется продажа пассажирских билетов, прием и выдача багажа, повагонных отправок грузов (имеются открытые площадки, подъездные пути и крытые склады).

Пассажирское сообщение 
В графике 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 ШАХТНАЯ | Железнодорожная станция
 Железнодорожная станция ШАХТНАЯ 

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Станции Северо-Кавказской железной дороги
Транспорт Шахт
Здания и сооружения Шахт